Die Weltcupsaison 2019/20 der Nordischen Kombination (offizieller Sponsorenname: Viessmann FIS World Cup) begann am 29. November 2019 in Ruka und endete am 7. März 2020 in Oslo. Ende September 2018 gab die FIS den vorläufigen Weltcup-Kalender für die Saison 2019/20 bekannt, der im April 2019 überarbeitet wurde. Die letzten offenen Fragen wurden beim Komitee-Treffen in Dubrovnik Ende Mai 2019 geklärt, sodass die geplanten Massenstart-Wettbewerbe durch Gundersen-Wettkämpfe ersetzt wurden. Im Laufe der Saison mussten jedoch aus unterschiedlichen Gründen weitere Änderungen vorgenommen wurden, sodass unter anderem die Anzahl der Einzelwettkämpfe und Austragungsorte aufgrund von Absagen reduziert werden musste. Eigentlich sollte die Saison am 15. März 2020 in Schonach enden, doch verhinderte der warme Winter und der damit verbundene Schneemangel die Durchführung der Wettkämpfe. Beim Weltcup in Oberstdorf handelte es sich auch um die WM-Generalprobe für 2021. Zur Ermittlung des Gesamtsiegers werden gemäß Kapitel 3.1.3 des Weltcup-Reglements jedem Athleten die bei einem Einzelwettkampf erreichten Punkte der laufenden Saison gutgeschrieben. Bei Punktegleichstand in der Wertung ist die Anzahl der besseren Ränge bei den einzelnen Wettkämpfen für die Reihenfolge maßgebend. Der als Topfavorit gestartete Vorjahressieger Jarl Magnus Riiber verteidigte den Gesamtweltcup. Die Nationenwertung gewann Norwegen mit großem Vorsprung vor Deutschland.

Unterhalb des Weltcups war der Continental Cup der Nordischen Kombination 2019/20 als zweithöchste Wettkampfserie des Winters angesiedelt.

Ergebnisse und Wertungen

Austragungsorte

Weltcup-Übersicht

Wertungen

Ergebnisse Athleten 

Legende

Kader

Deutschland 
Der DSV gab im Mai 2019 seine Kadereinteilung für die Saison 2019/20 bekannt. Die Athleten wurden auf fünf Lehrgangsgruppen aufgeteilt. Neben den Lehrgangsgruppen 1a, 1b und 2a sowie dem Förderkader wurden auch 19 Athleten für die Lehrgangsgruppe 2b nominiert.

 Cheftrainer: Hermann Weinbuch, Assistenten: Ronny Ackermann, Kai Bracht, Techniker: Janis Morweiser
 Cheftrainer Lehrgangsgruppe 1b: Constantin Kreiselmeyer, Assistenten: Björn Kircheisen, Nico Reichenberger, Techniker: Roland Schmidt
 Leitender Trainer Lehrgangsgruppe 2a: Frank Erlbeck, Assistenten: Kerst Dietel und Thomas Krause, Techniker: Mathias Robl

Österreich 
Der ÖSV gab Ende Mai 2019 seine Kadereinteilung für die Saison 2019/20 bekannt. Die Athleten wurden auf vier Kader sowie in drei Trainingsgruppen aufgeteilt.

 Cheftrainer: Christoph Eugen, Assistenten: Christoph Bieler, Jochen Strobl
 Gruppentrainer Lehrgangsgruppe II: Thomas Baumann, Assistent: Wilhelm Denifl

Schweiz 
Nach dem Karriereende Tim Hugs stellte der Schweizer Skiverband kein Team für die kommende Saison zusammen.

Norwegen 
Der Norwegische Skiverband gab Ende April die Zusammensetzung des A-Teams bekannt. Wenige Wochen später veröffentlichte der Verband die restlichen Kadereinteilungen.

 Cheftrainer: Peder Sandell, Skisprungtrainer: Stian Kvarstad und Tom Hilde

Japan 
Der Japanische Skiverband gab im Juni die Kadereinteilung bekannt.

 Cheftrainer: Takanori Kōno, Assistent: Takashi Kitamura
 U20-Trainer: Tomoki Satō

Finnland 
Der finnische Skiverband gab im Mai seine Kadereinteilung bekannt. Darüber hinaus wurde der Trainerstab mit Janne Ahonen erweitert, der für die Ausrüstung zuständig ist. Mitte August wurde bekanntgegeben, dass Wille Karhumaa und Perttu Reponen in die A-Mannschaft befördert wurden, sodass sie während des gesamten Herbstcamps bis zum Beginn des Weltcups mit der Nationalmannschaft trainieren werden. Aufgrund schwacher Sprungleistungen im Saisonverlauf wurde Anfang Februar 2020 die sofortige Zusammenarbeit mir Falko Krismayr als neuem Sprungtrainer bekannt gegeben.

 Cheftrainer: Petter Kukkonen, Sprungtrainer: Falko Krismayr (seit Februar 2020), Techniker: Janne Ahonen
 Cheftrainer Junioren: Antti Kuisma

Frankreich 
Der französische Skiverband FFS gab im Mai seine Kadereinteilung bekannt. Nach den Karriereenden von Maxime Laheurte und François Braud wurde das A-Team auf einen Athleten reduziert.

 Direktor: Jérôme Laheurte

Italien 
Der italienische Skiverband FISI gab Ende April seine Kadereinteilung bekannt. Neuer Cheftrainer wurde der frühere Athlet und Trainer des B-Teams Giuseppe Michielli.

 Cheftrainer: Giuseppe Michielli, Skisprungtrainer: Kimmo Savolainen, Skilanglauftrainer: Pietro Frigo
 Trainer B-Team: Ivan Lunardi

Polen 
Der polnische Skiverband PZN nominierte vier Athleten für den A-Kader. Nachdem der Vertrag mit dem Deutschen Danny Winkelmann nicht verlängert wurde, wurde Tomasz Pochwała als neuer Cheftrainer präsentiert. Darüber hinaus wurden fünf Athleten dem Junioren-Kader zugeteilt.

 Cheftrainer: Tomasz Pochwała, Assistenten: Robert Mateja und Mariusz Hluchnik
 Cheftrainer Junioren-Kader: Tomisław Tajner

Tschechien 
Der tschechische Skiverband nominierte die gleichen Athleten wie im Vorjahr für das A-Team. Einzig Miroslav Dvořák, der seine Karriere im Frühjahr beendete, ist nicht mehr Teil des Teams.

 Cheftrainer: Marek Šablatura, Assistent: Vladimír Šmíd
 Cheftrainer Jugend-Kader: Martin Zeman

Vereinigte Staaten 
Die USA Nordic gab bereits im April ihre Kadereinteilung bekannt. Als einziger Athlet steht Taylor Fletcher im A-Team der USA.

 Cheftrainer: Nick Hendrickson

Russland 
Das russische Sportministerium genehmigte folgende Kadereinteilung für die Saison 2019/20:

 Cheftrainer: Anton Kalinitschenko, Assistent: Alexander Woronin

Estland 
Im A-Team Estlands steht mit Kristjan Ilves lediglich ein Athlet.

 Cheftrainer: Andrus Ilves, Assistent: Anatoli Šmigun
 Cheftrainer B-Kader: Tambet Pikkor

Slowenien 
Im A-Team Sloweniens steht mit Vid Vrhovnik lediglich ein Athlet. Das B-Team besteht aus drei Athleten, wobei mit Marjan Jelenko ein Vierter den Kandidaten-Status erhielt.

 Cheftrainer: Goran Janus, Assistenten: Gašper Berlot und Anže Obreza

Ukraine 
Die ukrainische Nationalmannschaft für die Saison 2019/20 besteht aus vier Athleten.

 Cheftrainer: Mykola Koslow, Assistent: Ruslan Balanda
 Trainer Junioren: Petro Henyk

Siehe auch 
 Grand Prix der Nordischen Kombination 2019
 Continental Cup der Nordischen Kombination 2019/20

Weblinks

Einzelnachweise 

Weltcup der Nordischen Kombination
Nordische Kombination